Polanka oder Polánka ist der Name folgender Orte:

in Tschechien:
 Polánka, Gemeinde im Okres Plzeň-jih
 Polánka, Ortsteil von Chotoviny, Okres Tábor
 Polánka, Ortsteil von Kasejovice, Okres Plzeň-jih 
 Polánka, Ortsteil von Krásné, Okres Chrudim
 Polánka, Ortsteil von Malešov, Okres Kutná Hora
 Polánka, Ortsteil von Moravský Krumlov, Okres Znojmo, siehe Polánka (Moravský Krumlov)
 Polánka, Ortsteil von Vlašim, Okres Benešov
 Polanka nad Odrou (Polanka an der Oder) in Ostrava, Mährisch-Schlesien
 Polánky nad Dědinou (Polanka an der Diedina), Ortsteil von Třebechovice pod Orebem, Okres Hradec Králové
 Valašská Polanka im Bezirk Vsetín, Region Zlín

in Polen:
 Polanka (Kunzendorf bei Liegnitz), Ortschaft der Gmina Ruja, Powiat Legnicki
 Polanka, Ortschaft der Gmina Myślenice, Powiat Myślenicki
 Polanka Hallera, Ortschaft der Gmina Skawina, Powiat Krakowski 
 Polanka Horyniecka, Ortschaft der Gmina Horyniec-Zdrój, Powiat Lubaczowski 
 Polanka Wielka, Ortschaft der Gmina Polanka Wielka, Powiat Oświęcimski 

Siehe auch:
 Polanska
 Poljanka